La Copa de Alemania 1994/95 fue la 52° edición de la Copa de Alemania. En ella participaron 64 equipos, desde la primera ronda iniciada el 13 de agosto de 1994 hasta la final disputada el 24 de junio de 1995. La final la ganó el Borussia Mönchengladbach 3 - 0 frente al VfL Wolfsburgo, consiguiendo así su 3° Copa de Alemania.

Primera ronda

Segunda ronda

Fase final

Enlaces externos 
 DFB - Página Oficial 
 Kicker.de 

	

1995
Deporte en Alemania en 1994
Deporte en Alemania en 1995
Alemania
Alemania
Borussia Mönchengladbach